Potijiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr mit etwa 2100 Einwohnern (2001). 

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Trostjanyzja (), einem 26 km langen, rechten Nebenfluss der Irscha, 26 km nordwestlich vom ehemaligen Rajonzentrum Radomyschl und 53 km nordöstlich vom Oblastzentrum Schytomyr. Durch das Dorf verläuft die Territorialstraße T–06–07.

Das Dorf wurde 1603 gegründete und erstmals in einem Dokument vom 7. September 1614 schriftlich erwähnt (eine weitere Quelle nennt 1651 als Ersterwähnungsjahr).

Verwaltungsgliederung 
Am 6. August 2015 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Potijiwka (/Potijiwska silska hromada), zu dieser zählen auch noch die 23 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete es zusammen mit dem Dorf Modeliw die gleichnamige Landratsgemeinde Potijiwka (Потіївська сільська рада/Potijiwska silska rada) im Westen des Rajons Radomyschl.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Potijiwka Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
Der sowjetisch-ukrainische Anatoli Samoilenko (1938–2020) kam im Dorf zur Welt und die ukrainische Sängerin Nina Matwijenko (* 1947) besuchte im Dorf ab 1958 das Internat.

Weblinks 

 
 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)
 inoffizielle Webseite zum Dorf (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Rajon Schytomyr
Gegründet 1603
Ersterwähnung 1614